Coutures (Dordogne)
 Coutures (Gironde)
 Coutures (Maine-et-Loire)
 Coutures (Tarn-et-Garonne)
ook:
gemeenten met de naam Couture
gemeenten met de naam La Couture